Michael O'Neill peut faire référence à :

 Michael O'Neill (1947-), un acteur américain.
 Michael O'Neill (1969-), un joueur puis entraîneur de football nord-irlandais.

Voir aussi